Europacupen i fotboll 1980/1981 vanns av Liverpool, England då man i finalmatchen besegrade Real Madrid, Spanien med 1–0 i Paris den 27 maj 1981. Detta var den fjärde matchen i den rad som senare skulle bli sex raka finaler som kom att sluta 1–0 efter 90 minuters spel, fem av dem vunna av ett lag från England.

Kvalspel

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1980/1981 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1980/1981
Fotbollssäsongen 1980/1981
1980 i Europa
1981 i Europa